Le tahina (en arabe et hébreu), ingrédient culinaire à base de sésame ;
 Tahina, genre monotypique de palmiers originaire de Madagascar.